Die Senatoren im 38. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 1862 und 1863 neu gewählt. Vor der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wurde der Senat nicht direkt gewählt, sondern die Senatoren wurden von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 38. Kongresses ging vom 4. März 1863 bis zum 3. März 1865. Seine erste Tagungsperiode fand vom 7. Dezember 1863 bis zum 4. Juli 1864 in Washington, D.C. statt, die zweite vom 5. Dezember 1864 bis zum 3. März 1865. Vorher fand bereits vom 4. März bis zum 14. März 1863 eine Sondersitzung statt.

Zusammensetzung und Veränderungen 

Im 37. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 30 Republikaner und elf Demokraten, sieben Senatoren gehörten einer Unionistischen Partei (Unionist Party und Unconditional Union Party) an, 20 Sitze waren durch den Rückzug und Ausschluss von Südstaaten-Senatoren vakant. Bei den Wahlen 1862 und 1863 gewannen die Republikaner zwei Sitze von den Demokraten, einen Sitz konnten diese zurückgewinnen. In den abtrünnigen Südstaaten fanden keine Wahlen statt, so dass deren Senatssitze vakant blieben. Damit erhöhte sich die Mehrheit der Republikaner auf 31 Sitze, die ihnen nahestehenden Unionisten stellten weiter sieben Senatoren, die Demokraten nur noch zehn. 1863 wurde aus den nordwestlichen Teilen Virginias der neue 35. Staat West Virginia gebildet, seine beiden ersten Senatoren waren Unionists. Durch den Tod zweier Senatoren aus Virginia und Maryland, deren Sitze vor Ende des Kongresses nicht wieder besetzt wurden, verloren die Unionists wieder zwei Sitze. Ende 1864 wurde Nevada als 36. Staat in die Union aufgenommen, seine beiden ersten Senatoren waren Republikaner. Diese konnten ihre Mehrheit damit auf 33 Sitze ausbauen. Neben diesen saßen zum Ende des 38. Kongresses zehn Demokraten und sieben Unionists im Senat, 22 Sitze waren vakant.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Während des 38. Kongresses war Hannibal Hamlin Vizepräsident. Im Gegensatz zur heutigen Praxis leitete der Vizepräsident bis ins späte 19. Jahrhundert tatsächlich die Senatssitzungen. Ein Senator wurde zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernahm. Mehrfach wurde Solomon Foot in dieses Amt gewählt, nämlich vom 4. März bis zum 6. Dezember, vom 18. Dezember bis zum 20. Dezember 1863, am 23. Februar, vom 11. März bis zum 13. März und vom 11. April bis zum 13. April 1864. Vom 26. April 1864 bis zum 4. Januar 1865 sowie vom 9. Februar bis zum 19. Februar 1865 war Daniel Clark Präsident pro tempore.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei, der Republikanischen Partei oder einer Unionistischen Partei angehörte. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I waren bis zum 3. März 1869 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. März 1865 und die der Klasse III bis zum 3. März 1867. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Riddle trat sein Amt nach anderen Quellen erst am 2. Februar an.
 b) Howard trat sein Amt nach anderen Quellen erst am 17. Januar an.
 c) Nye und Stewart traten ihre Ämter erst am 1. Februar 1865 an.

Einzelnachweise 

038
Vereinigte Staaten, Senat #038
Senatoren 038